

Patronymes 
Ostrovski (masculin ; ) ou Ostrovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Ostrovski (1823-1886), dramaturge russe
 Andreï Ostrovski (1973-), footballeur international biélorusse
  (1980-), joueuse de tennis biélorusse
 Nikolaï Ostrovski (1904-1936), soldat et écrivain russe
 Radoslav Ostrovski (1887-1976), homme politique biélorusse
Vivian Ostrovsky (1945-), réalisatrice américaine de cinéma expérimental

Voir aussi
 
 

Patronyme russe